Зириково — название населённых пунктов в России:

 Зириково — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Зириково — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.